Холодна  — річка в Житомирському районі, ліва притока Тетерева.

Протікає між селами Березина, Левків та Великі Кошарища. Довжина становить 6,7 км. Має досить стрімку течію. Майже при впаданні до Тетерева закінчується двохметровим водоспадом — Рухлянка (Холодний). У верхів'ї штучно було створено став, який прозвали «Левківським».
Інші назви річки — Рухлянка, Канарка, Глибока.

Малі річки України
Річки Житомирської області
Притоки Тетерева
Березина (Житомирський район)
Річки Житомирського району
Річки Коростишівського району